Koronia () bezeichnet in Griechenland.

 Koronia-See, See in der Region Zentralmakedonien
 Koronia (Gemeindebezirk Langadas), Gemeindebezirk der Gemeinde Langadas, Region Zentralmakedonien
 Koronia (Gemeindebezirk Livadia), Gemeindebezirk der Gemeinde Livadia, Region Mittelgriechenland
 Koronia (Livadia), Dorf der Gemeinde Livadia, Region Mittelgriechenland

Siehe auch:
 Coronie
 Koroneia, antike Stadt in Boiotien